Кубок Джей Росса Робертсона () — кубок, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Хоккейной лиги Онтарио (OHL). Был назван в честь Джона Росса Робертсона, президента Хоккейной ассоциации Онтарио (OHA) с 1899 по 1905 гг.

Первоначально (1893—1918 гг.) вручался победителю плей-офф юниорского чемпионата OHA. С 1919 по 1933 гг. вручался чемпиону ассоциации Junior A. В сезоне 1972—73, когда высший юниорский уровень в Лиге Онтарио снова был разделен на две категории, Кубок Джей Росса Робертсона стал самым наивысшим призом первенства. Это сохранилось и после изменения названия лиги в Главную юниорскую хоккейную лигу Онтарио (OMJHL) в 1974 г. и в Хоккейную лигу Онтарио (OHL) в 1980 г.

Победители (1934-н.в.) 
Команды, выигрывавшие в одном сезоне Кубок Джей Росса Робертсона и Мемориальный кубок, выделены жирным шрифтом.

 2021—22 — Гамильтон Булдогс
 2020—21 — Сезон был отменён из-за пандемии коронавируса
 2019—20 — Плей-офф отменён из-за пандемии коронавируса. Кубок не вручался
 2018—19 — Гелф Шторм
 2017—18 — Гамильтон Булдогс
 2016—17 — Эри Оттерз
 2015—16 — Лондон Найтс
 2014—15 — Ошава Дженералз
 2013—14 — Гелф Шторм
 2012—13 — Лондон Найтс
 2011—12 — Лондон Найтс
 2010—11 — Оуэн-Саунд Аттак
 2009—10 — Уинсор Спитфайрз
 2008—09 — Уинсор Спитфайрз
 2007—08 — Китченер Рейнджерс
 2006—07 — Плимут Уэйлерз
 2005—06 — Питерборо Питс
 2004—05 — Лондон Найтс
 2003—04 — Гелф Шторм
 2002—03 — Китченер Рейнджерс
 2001—02 — Эри Оттерз
 2000—01 — Оттава Сиксти Севенс
 1999—00 — Барри Кольтс
 1998—99 — Бельвиль Буллз
 1997—98 — Гелф Шторм
 1996—97 — Ошава Дженералз
 1995—96 — Питерборо Питс
 1994—95 — Детройт Джуниор Ред Уингз
 1993—94 — Норт-Бей Центенниалз
 1992—93 — Питерборо Питс
 1991—92 — Су-Сент-Мари Грейхаундз
 1990—91 — Су-Сент-Мари Грейхаундз
 1989—90 — Ошава Дженералз
 1988—89 — Питерборо Питс
 1987—88 — Уинсор Компьюуэйр Спитфайрз
 1986—87 — Ошава Дженералз
 1985—86 — Гелф Плейтерз
 1984—85 — Су-Сент-Мари Грейхаундз
 1983—84 — Оттава Сиксти Севенс
 1982—83 — Ошава Дженералз
 1981—82 — Китченер Рейнджерс
 1980—81 — Китченер Рейнджерс
 1979—80 — Питерборо Питс
 1978—79 — Питерборо Питс 1977—78 — Питерборо Питс
 1976—77 — Оттава Сиксти Севенс
 1975—76 — Гамильтон Финкапс
 1974—75 — Торонто Мальборос
 1973—74 — Сент-Катаринс Блэк Хоукс
 1972—73 — Торонто Мальборос
 1971—72 — Питерборо Питс
 1970—71 — Сент-Катаринс Блэк Хоукс
 1969—70 — Монреаль Джуниор Канадиенс
 1968—69 — Монреаль Джуниор Канадиенс
 1967—68 — Ниагара-Фолс Флайерз
 1966—67 — Торонто Мальборос
 1965—66 — Ошава Дженералз
 1964—65 — Ниагара-Фолс Флайерз
 1963—64 — Торонто Мальборос
 1962—63 — Ниагара-Фолс Флайерз
 1961—62 — Гамильтон Ред Уингз
 1960—61 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс
 1959—60 — Сент-Катаринс Типис
 1958—59 — Питерборо Ти-Пи-Ти Питс
 1957—58 — Торонто Мальборос
 1956—57 — Гелф Билтмур Мэд Хэттерз
 1955—56 — Торонто Мальборос
 1954—55 — Торонто Мальборос
 1953—54 — Сент-Катаринс Типис
 1952—53 — Барри Флайерз
 1951—52 — Гелф Билтмур Мэд Хэттерз
 1950—51 — Барри Флайерз
 1949—50 — Гелф Билтмур Мэд Хэттерз
 1948—49 — Барри Флайерз
 1947—48 — Барри Флайерз
 1946—47 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс
 1945—46 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс
 1944—45 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс
 1943—44 — Ошава Дженералз
 1942—43 — Ошава Дженералз
 1941—42 — Ошава Дженералз
 1940—41 — Ошава Дженералз
 1939—40 — Ошава Дженералз
 1938—39 — Ошава Дженералз
 1937—38 — Ошава Дженералз
 1936—37 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс
 1935—36 — Уэст Торонто Нэшионалз
 1934—35 — Китченер Гринширтс *
 1933—34 — Торонто Сент-Майклз Мэйджорс

* «Китченер Гринширтс» стали чемпионами сезона 1934/35 после дисквалификации «Ошава Дженералз» за использование игрока, не имевшего права выступать за клуб.

Победители (1919—1933) 
Команды, выигрывавшие в одном сезоне Кубок Джей Росса Робертсона и Мемориальный кубок, выделены жирным шрифтом.

 1932—33 — Ньюмаркет Редмэн
 1931—32 — Торонто Мальборос
 1930—31 — Ниагара-Фолс
 1929—30 — Уэст Торонто Нэшионалз
 1928—29 — Торонто Мальборос
 1927—28 — Торонто Мальборос
 1926—27 — Оуэн-Саунд Грейс
 1925—26 — Куинз Юнивёсити 1924—25 — Торонто Аура Ли
 1923—24 — Оуэн-Саунд Грейс
 1922—23 — Китченер Кольтс
 1921—22 — Торонто Аура Ли
 1920—21 — Стрэтфорд Майджетс
 1919—20 — Торонто Каноэ Клаб Пэддлерз
 1918—19 — Юнивёсити оф Торонто Скулз

Победители (1893—1918) 

 1917—18 — Торонто де ла Сэлл Колледж
 1916—17 — Торонто Аура Ли
 1915—16 — Торонто Аура Ли
 1914—15 — Юнивёсити оф Торонто Скулз
 1913—14 — Ориллия
 1912—13 — Ориллия
 1911—12 — Торонто Каноэ Клаб Пэддлерз
 1910—11 — Кингстон Фронтенакс
 1909—10 — Кингстон Фронтенакс
 1908—09 — Стрэтфорд Хоккей Клуб
 1907—08 — Стрэтфорд Хоккей Клуб
 1906—07 — Стрэтфорд Хоккей Клуб
 1905—06 — Порт-Хоуп 1904—05 — Стрэтфорд Хоккей Клуб
 1903—04 — Фронтенак-Бичгроверз
 1902—03 — Торонто Мальборос
 1901—02 — Уппер Кэнада Колледж
 1900—01 — Питерборо
 1899—00 — Стрэтфорд Хоккей Клуб
 1898—99 — Торонто Сент-Джорджз
 1897—98 — Уппер Кэнада Колледж
 1896—97 — Торонто Уиллингтонз
 1895—96 — Торонто Грэнайтз
 1894—95 — Питерборо
 1893—94 — Питерборо
 1892—93 — Кингстон Лаймстоунз

Количество выигранных кубков

Примечания

См. также 
Канадская хоккейная лига
Хоккейная лига Онтарио
Мемориальный кубок
Западная хоккейная лига
Главная юниорская хоккейная лига Квебека
Кубок Эда Чиновета
Президентский кубок (QMJHL)

Канадская хоккейная лига
Хоккей с шайбой в Канаде
Хоккей с шайбой в США